Reitzig ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Reitzig (* 1966), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Markus Reitzig (* 1972), deutscher Organisationswissenschaftler